Stanislao Canovai – religioso e matematico italiano
 Tito Cesare Canovai – politico e prefetto italiano